Santa Fe Trail kan verwijzen naar:
Santa Fe Trail (route), een historische route door het zuiden van de V.S., waarover in de 19e eeuw Amerikaanse kolonisten naar het westen trokken;
Santa Fe Trail (1923), een film uit 1923;
Santa Fe Trail (1940), een film uit 1940.